Yégounovtsé (en macédonien Јегуновце) est un village du nord-ouest de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Yégounovtsé. Le village comptait 846 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 804
 Roms : 21
 Serbes : 13
 Autres : 8

Voir aussi 
 Yégounovtsé

Références 

Village dans la commune de Jegunovce